La musaranya del mont Usambara (Crocidura usambarae) és una espècie de musaranya (Soricidae) endèmica de Tanzània.

Referències

Bibliografia 

 Corbet, G.B. & Hill, J.E., 1991. A World List of Mammalian Species. Tercera edició. Natural History Museum Publications & Oxford University Press, Londres i Oxford: v-viii, 1–243.
 Dippenaar, N. J., 1980. New species of Crocidura from Ethiopia and northern Tanzania (Mammalia: Soricidae). Annals of the Transvaal Museum 32: 125–154.
 
 Howell, K. M. i Jenkins, P. D., 1984. Records of shrews (Insectivora, Soricidae) from Tanzania. African Journal of Ecology 22: 67–68.
 Hutterer, R., 1993. Order Insectivora. A: Wilson, D.E. i Reeder, D.M. (editors) Mammal Species of the World. Segona edició. Smithsonian Institution Press, Washington DC i Londres: 69–130.
 Hutterer, R., 2005. Order Soricomorpha. A: D. E. Wilson i D. M. Reeder (editors), Mammal Species of the World, p. 220–311. Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland.
 Stanley, W. T., Goodman, S. M. i Hutterer, R., 1996. Notes on the insectivores and elephant shrews of the Chome Forest, South Pare Mountains, Tanzania (Mammalia: Insectivora et Macroscelidea). Zoologische Abhandlungen (Staatliches Museum für Tierkunde Dresden) 49(8): 131–148
 Stanley, W. T., Kihaule, P. M., Hutterer, R. i Howell, K. M., 1998. Small mammals of the Eastern Arc Mountains, Tanzania. Journal of East African Natural History 87: 91–100.

Enllaços externs 

 BioLib 
 Animal Diversity Web 
 Catalogue of Life 

Musaranya Usambara